Ajak peut désigner :
 Ajak, une ville hongroise du comitat de Szabolcs-Szatmár-Bereg ;
 Ajak, un personnage fictif de bande dessinée.